Velika nagrada Monaka 1972 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 14. maja 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 17
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 80
| 2:26:55,3
| 4
| 9
|-
! 2
| 6
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 80
| + 38,2 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 8
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 1
| 4
|-
! 4
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 78
| +2 kroga
| 8
| 3
|-
! 5
| 15
|  Brian Redman
| McLaren-Ford
| 77
| +3 krogi
| 10
| 2
|-
! 6
| 16
|  Chris Amon
| Matra
| 77
| +3 krogi
| 6
| 1
|-
! 7
| 12
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 77
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 8
| 26
|  Helmut Marko
| BRM
| 77
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 9
| 21
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 77
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 10
| 27
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 77
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 11
| 3
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 76
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 12
| 20
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 76
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 13
| 5
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 76
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! 14
| 9
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 75
| +5 krogov
| 14
|  
|-
! 15
| 14
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 74
| +6 krogov
| 7
|  
|-
! 16
| 4
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 74
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! 17
| 23
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 72
| +8 krogov
| 24
|  
|-
! NC
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 70
| +10 krogov
| 12
|  
|-
! Ods
| 22
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 58
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 7
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 51
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 48
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Howden Ganley
| BRM
| 47
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 31
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Peter Gethin
| BRM
| 27
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 28
|  Reine Wisell
| BRM
| 16
| Motor
| 16
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jean-Pierre Beltoise - 1:40.0

Formula 1 sezona 1972
1972